Otto Leskinen (né le  à Pieksämäki, en Finlande) est un joueur de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière junior 
Otto évolue pour le KalPa Kuopio durant sa carrière junior, dès 2013 il rejoint l'équipe M18, puis les M20 en 2014 et 2015.

En parallèle, il évolue avec l'équipe nationale junior. il est sacré vice-champion du monde en 2015.

Carrière professionnelle 
Il commence sa carrière professionnelle en 2015 avec le KalPa Kuopio en Liiga. Il dispute dix-neuf matchs avec l'équipe fanion.

La saison suivante, il dispute cinq rencontres en Mestis avec le IPK Iisalmi, puis le reste de la saison avec le KalPa Kuopio. Il finit vice-champion de la Liiga avec eux et dispuste également six matchs de Ligue des champions.

En 2018-2019, il remporte la Coupe Spengler avec KalPa. Et à la fin de la saison, il signe un contrat avec les Canadiens de Montréal.

Durant la saison 2019-2020, il découvre deux ligues en Amérique du nord : la Ligue nationale de hockey avec les Canadiens et la Ligue américaine de hockey avec leur club-école, le Rocket de Laval.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2013-2014|| KalPa Kuopio M18 || Liiga M18 || 43 || 11 || 24 || 35 || 38 || 7 || 0 || 2 || 2 || 29
|-
| 2013-2014|| KalPa Kuopio M20 || Liiga M20 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2014-2015|| KalPa Kuopio M18 || Liiga M18 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2014-2015|| KalPa Kuopio M20 || Liiga M20 || 44 || 5 || 21 || 26 || 40 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2015-2016|| KalPa Kuopio M20 || Liiga M20 || 28 || 6 || 25 || 31 || 39 || 9 || 2 || 4 || 6 || 6
|-
| 2015-2016|| KalPa Kuopio || Liiga || 19 || 0 || 1 || 1 || 2 ||  ||  ||  ||  || 
|-						
| 2016-2017|| KalPa Kuopio M20 || Liiga M20 || 2 || 0 || 2 || 2 || 2 || 3 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2016-2017|| KalPa Kuopio || Liiga || 50 || 2 || 8 || 10 || 10 || 14 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2016-2017|| KalPa Kuopio || Ligue des champions || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2016-2017|| IPK Iisalmi || Mestis || 5 || 1 || 2 || 3 || 2 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2017-2018|| KalPa Kuopio M20 || Liiga M20 ||  ||  ||  ||  ||  || 4 || 0 || 5 || 5 || 0
|-
| 2017-2018|| KalPa Kuopio || Liiga || 52 || 1 || 12 || 13 || 20 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2017-2018|| KalPa Kuopio || Ligue des champions || 4 || 0 || 3 || 3 || 2 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2018-2019|| KalPa Kuopio || Liiga || 57 || 8 || 23 || 31 || 34 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019|| KalPa Kuopio || Coupe Spengler || 4 || 0 || 1 || 1 || 4 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2019-2020|| Canadiens de Montréal || LNH || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020|| Rocket de Laval || LAH || 52 || 2 || 20 || 22 || 57 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Canadiens de Montréal || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021|| Rocket de Laval || LAH || 33 || 1 || 16 || 17 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021|| KalPa Kuopio || Liiga || 17 || 4 || 6 || 10 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Jokerit || KHL || 35 || 4 || 11 || 15 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Tappara Tampere || Liiga ||10 ||4 ||4 ||8 ||2 ||15  ||4  ||6  ||10  ||0
|-
| 2021-2022|| Tappara Tampere || Ligue des champions || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||

Au niveau international 

| 2013-2014 ||   || Matchs amicaux || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || 
|-
| 2014-2015 ||   || Matchs amicaux || 12 || 1 || 1 || 2 || 2 || 
|-
| 2015 ||   || Championnat du monde moins de 18 ans || 7 || 0 || 0 ||  0 || 0 || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2015-2016 ||   || Matchs amicaux || 7 || 0 || 3 || 3 || 2 || 
|-
| 2015-2016 ||   || Matchs amicaux || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || 
|-
| 2016-2017 ||   || Matchs amicaux || 13 || 0 || 0 || 0 || 10 || 
|-
| 2018-2019 ||  || Matchs amicaux || 12 || 0 || 4 || 4 || 2 || 
|-
| 2018-2019 ||  || Euro Hockey Tour || 7 || 0 || 3 || 3 || 2 ||

Transactions 
Le , il signe son premier contrat professionnel avec le KalPa Kuopio, passant de l'équipe junior à l'équipe fanion.

Le , il ratifie une prolongation de contrat avec le KalPa.

Le , il s'engage avec les Canadiens de Montréal.

Le , il est prêté par les Canadiens au KalPa.

Le , les Canadiens le rappellent et il se rapporte au Rocket de Laval.

Récompenses 
Championnat du monde moins de 18 ans de hockey sur glace
 2014-2015 : Médaille d'Argent avec l'Équipe de Finlande

Championnat de Finlande de hockey sur glace
2016-2017 : Vice-champion avec le KalPa Kuopio

Coupe Spengler
 2018-2019 : Vainqueur avec le KalPa Kuopio

Références 

Naissance en février 1997
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur du Rocket de Laval
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur du Jokerit Helsinki